Сражение при Шато-Тьерри — название ряда сражений возле населённого пункта Шато-Тьерри во Франции.

 Сражение при Шато-Тьерри — сражение 1814 года между французской и прусско-российской армиями в ходе Наполеоновских войн.
 Сражение при Шато-Тьерри — сражение 1918 года между франко-американскими и германскими армиями в ходе Первой мировой войны.